Brockmeier ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Brockmeier (* 1992), Landtagsabgeordneter (FDP)
 Kevin Brockmeier (* 1972), US-amerikanischer Schriftsteller
 Christian Brockmeier (* 1959), deutscher Jazzpianist
 Heinrich Brockmeier (* 1938), deutscher Künstler und Bildhauer
 Martina Brockmeier (* 1961), deutsche Agrarökonomin und Hochschullehrerin
 Peter Brockmeier (* 1934), deutscher Romanist
 Wolfram Brockmeier (1903–1945), deutscher Lyriker

Siehe auch:
 Brokmeier, Brockmeyer